Сертякино — деревня в Подольском районе Московской области. Относится к сельскому поселению Лаговское. Находится на 2 км западнее города Климовска. Родина адмирала Нагаева (1704—1781).

В 100 метрах южнее деревни Сертякино находится старое кладбище. Сейчас там никого не хоронят.

По состоянию на 2006 год, в Сертякино насчитывается около 100 домов.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 118 человек (59 мужчин и 59 женщин).

Водоёмы 
Деревня основана на берегах реки Рожай. Однако местным жителям не хватало воды, и потому были вырыты Сертякинские пруды. Сейчас их насчитывается 5 штук. Общая площадь прудов — 10 000 м² . Однако в настоящее время пруды находятся в плачевном состоянии: заросли тиной и ряской.

Церковь Воскресения Словущего 

В деревне Сертякино находится церковь Воскресения Словущего — памятник архитектуры местного значения. Современное здание было построено в 1859 году.

Примечания